Liste der Mitglieder des 4. Landtags Brandenburg (13. Oktober 2004 – 21. Oktober 2009). Zur Landesregierung dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Platzeck II.

Die Fraktion der PDS trug ab 2007 den Namen Die Linke.

Präsidium

Landtagspräsident und Vizepräsident 
 Landtagspräsident: Gunter Fritsch (SPD)
  Vizepräsident: Lothar Bisky (PDS) vom 13. Oktober 2004 bis zum 20. Oktober 2005  Gerlinde Stobrawa (PDS / Die Linke) ab dem 9. November 2005

Fraktionsvorsitzende 
 SPD-Fraktion: Günter Baaske
 CDU-Fraktion: Thomas Lunacek vom 13. Oktober 2004 bis zum 20. Januar 2009  Saskia Funck ab dem 27. Januar 2009
 PDS / Die Linke-Fraktion: Dagmar Enkelmann vom 13. Oktober 2004 bis zum 17. Oktober 2005  Kerstin Kaiser ab dem 18. Oktober 2005
 DVU-Fraktion: Liane Hesselbarth

Weitere Mitglieder gemäß Stärkeverhältnisses der Fraktionen 

 Günter Baaske (SPD)
 Gunter Fritsch (SPD)
 Christoph Schulze (SPD)
 Britta Stark (SPD)
 Saskia Funck (CDU) vom 13. Oktober 2004 bis zum 6. März 2007 und ab dem 25. Februar 2009
 Thomas Lunacek (CDU) vom 13. Oktober 2004 bis zum 20. Januar 2009 
 Barbara Richstein (CDU)
 Roswitha Schier (CDU) ab dem 25. April 2007
 Dagmar Enkelmann (PDS) vom 13. Oktober 2004 bis zum 20. Oktober 2005 
 Gerrit Große (PDS / Die Linke) ab dem 9. November 2005
 Kerstin Kaiser (PDS / Die Linke)
 Heinz Vietze (PDS / Die Linke) vom 13. Oktober 2004 bis zum 10. Oktober 2007 
 Liane Hesselbarth (DVU)

Liste der Abgeordneten

Weblinks 
 Landeswahlleiter Brandenburg
 Landtag Brandenburg, alphabetische Aufzählung der Abgeordneten

 06
!